Atuel puede hacer referencia:

 al río Atuel, un río interprovincial de la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, Argentina.
 a Villa Atuel, un distrito del Departamento San Rafael en la misma provincia.
 al Río Atuel (1947), buque Victory de la marina mercante de Argentina, originalmente SS Altoona Victory.